Pest může znamenat:

místopisné jméno
 Pest (župa), Pešťská župa – župa v Maďarsku
 Pešť, maďarsky Pest – část města Budapešť

jiný význam
 Pest (hudebník) – umělecký pseudonym norského zpěváka (Thomas Kronenes)
 Pest (planetka) – planetka 6817 v hlavním pásu planetek, objevená Antonínem Mrkosem

Rozcestníky - místopisné jméno